А́ура (,  — дуновение, ветерок, веяние):

 Аура в эзотерике и парапсихологии — невидимая простым глазом оболочка, которая окружает тело человека, или любой иной живой объект, то есть животное, растение, минерал и т. д.
 Аура в оптике — оптический феномен.
 Аура в невропатологии — симптом эпилептического заболевания.

Исторические
 Аура в древнегреческой мифологии — богиня лёгкого ветра.
 Аура — мёртвый индейский язык, на котором раньше говорили в штате Мараньян в Бразилии.

Персоналии
 Аура, Марта (1939—2022) — мексиканская актриса театра и кино.
 Аура, Теуво (1912—1999) — финский политический деятель, премьер-министр в 1970 и 1971—1972.
 Аура Дион (род. 1985) — датская певица фарерского, испанского и французского происхождения.

Топонимы
 Аура — река в Германии.
 Аурайоки (Аура) — река в Финляндии.
 Аура — лагуна на Мальте.
 Аура — город на юго-западе Финляндии.

Технологии
 Аура (Aura) — американский спутник, предназначенный для осуществления контроля состояния озонового слоя Земли, загрязнения воздуха и изменения климата на Земле.
 Аура — система защиты информации.
 Аура — третья социальная сеть компании Яндекс, запущенная в 2019 году.
 Аура в компьютерных играх — способность игрового персонажа повышать какую-либо характеристику союзных войск, находящихся в непосредственной близости от него.
 Avaya Aura (Аура) — телекоммуникационная системы компании Avaya.

В культуре
 «Аура» — белорусская поп-рок группа.
 «Аура» — российская блюз группа.
 Аура — кинофильм аргентинского режиссёра Фабиана Бьелински.

В спорте
 «Атака-Аура» — белорусский футбольный клуб из Минска.

См. также 
 
 Нимб
 Аура-им-Зингрунд
 Аура-на-Заале
 Аурамин